Spånsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Spånsjön, Halland, sjö i Laholms kommun, 
Spånsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (19,8 ha)
Spånsjön, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun,  (1,45 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn